N122 peut faire référence à :
 Route nationale 122 en France ;
 Ligne de bus Noctilien N122 de la RATP.